Il doppio femminile del China Open 2011 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2011.

Chuang Chia-jung e Ol'ga Govorcova sono le detentrici del titolo, ma sono state battute al primo turno da Daniela Hantuchová e Agnieszka Radwańska.Květa Peschke e Katarina Srebotnik hanno battuto in finale Gisela Dulko e Flavia Pennetta per 6-3 6-4.

Teste di serie
Le prime quattro coppie hanno ricevuto un bye per il secondo turno

 Květa Peschke /  Katarina Srebotnik (campionesse)
 Liezel Huber /  Lisa Raymond (semifinale)
 Gisela Dulko /  Flavia Pennetta (finale)
 Vania King /  Jaroslava Švedova (semifinale)

 Viktoryja Azaranka /  Marija Kirilenko (secondo turno) 
 Iveta Benešová /  Barbora Záhlavová-Strýcová (secondo turno) 
 Peng Shuai /  Zheng Jie (quarti di finale) 
 Daniela Hantuchová /  Agnieszka Radwańska (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

China Open 2011